Владимир Столяров:
 Столяров, Владимир Александрович (род. 1971) — российский спортивный комментатор, телеведущий.
 Столяров, Владимир Владимирович (род. 1946) — российский физик-металловед, доктор технических наук (2000), профессор (2004), главный научный сотрудник Института машиноведения РАН.
 Столяров, Владимир Иванович (род. 1934) — советский, российский дипломат.
 Столяров, Владимир Иванович — советский инженер, участник советского атомного проекта, лауреат Сталинской премии (1949).